A135 steht für:
 A135 (Russland), eine russische Fernstraße in der Republik Karelien
 Austin A135, eine viertürige Pullmanlimousine der Austin Motor Cie.
 RFA Argus (A135), ein Trainings- und Hilfsflugzeugträger der britischen Royal Fleet Auxiliary

A-135 steht für:
 A-135-ABM-System, ein russischer militärischer Komplex zur Raketenabwehr

A135